Az 1968–1969-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötvennyolcadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 15 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az Austria Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az Austria Wien az 1968-69-es szezon bajnoka.
 Az Austria Wien részt vett az 1969–70-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Rapid Wien részt vett az 1969–70-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Wiener SC és a Linzer ASK részt vett az 1969–70-es vásárvárosok kupájában.
 Az SC Eisenstadt és a WSV Donawitz kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok